Командный чемпионат мира по спидвею - ежегодный турнир, проводимый Международной мотоциклетной федерацией (FIM) с 1960 по 2000 гг.

История и формат

С 1960 по 1985 турнир состоял из предварительных раундов и финала. Каждая команда состояла из 4 основных гонщиков и 1 запасного. Победителем считалась команда, победившая в финале.

В 1986 году финальная часть состояла из 3 гонок. За победу в гонке команде присуждалось 3 балла, за 2 место - 2, за 3 - 1. Победитель определялся по общей сумме набранных таким образом баллов.

В 1987 году финал так же состоял из 3 частей, но чемпион выявлялся традиционно - по наибольшей сумме очков, набранных гонщиками.

С 1988 по 1993 гг. чемпионат проводился по первоначальной схеме.

С 1994 по 1998 гг. чемпионат проводился по схеме существовавшего ранее Чемпионата мира по спидвею среди пар - 2 основных гонщика и 1 запасной.

В 1999 и 2000 гг. чемпионат вновь проводился по первоначальной схеме.

В 2001 чемпионат был заменён новым турниром - Кубком мира по спидвею, проводящимся и поныне.

Победители

Медальный зачёт

1 с 1962 по 1973 гг. сборные Великобритании, Австралии и Новой Зеландии выступали объединённым составом (официально - как Великобритания).
 

Соревнования по спидвею
Чемпионаты мира по спидвею